Erik de Vries (televisieregisseur), een Nederlands televisiepionier en regisseur
 Erik de Vries (acteur), een Nederlands acteur
 Erik de Vries (korfballer), een Nederlands korfbalspeler
 Erik de Vries (schaatser), een Nederlands schaatser